Чемпіонат Вірменії з футболу 2021—2022 — 30-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

Тури (1-18)

Тури (19-36)

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Сайт ФФВ 
 Чемпіонат Вірменії на uefa.com 
 Чемпіонат Вірменії на soccerway.com 

2022
Вірменія
Вірменія
2021 у вірменському спорті
2022 у вірменському спорті